The Company kan syfta på:

 The Company (film) – en film från 2003 i regi av Robert Altman
 The Company (miniserie) – en amerikansk miniserie från 2007 i tre avsnitt
 The Company (Prison Break) – en hemlig internationell organisation i TV-serien Prison Break

Se även 
 Company